Laamanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1958), diplomate finlandaise
 (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1976), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois